NGC 4460 (другие обозначения — UGC 7611, MCG 8-23-41, ZWG 244.22, PGC 41069) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4460
Гончие Псы (созвездие)